Ludvík Karel, hrabě z Eu (francouzsky Louis-Charles de Bourbon, 15. října 1701, Château de Sceaux – 13. července 1775, Château de Sceaux) byl vnukem krále Ludvíka XIV. a jeho milenky Madame de Montespan. Byl posledním členem legitimizovaného rodu Bourbon-Maine.

Život 
Ludvík Karel se narodil 15. října 1701 na zámku Sceaux jako nejmladší syn Ludvíka Augusta, vévody z Maine, a jeho manželky Luisy Benedikty Bourbonské.

Vyrůstal společně se starším bratrem Ludvíkem Augustem a mladší sestrou Louise Françoise, známou jako mademoiselle du Maine.

Stejně jako jeho sourozenci se za celý svůj život neoženil ani neměl děti. Po otcově smrti v roce 1736 obdržel titul vévody z Aumale. Byl také velmistrem artilerie, což byl post, který držel i jeho otec.

Jeho starší bratr byl otcovým hlavním dědicem, když byl však v roce 1755 zabit v duelu, zdědil Ludvík Karel bratrovy statky. Získal jeho titul guvernéra Languedocu a zdědil jeho četné zámky.

Stejně jako jeho bratr, byl i on viděn u dvora jen málo a dával přednost lovu na pozemcích zámku Anet.

V březnu 1762 vyměnil s králem Ludvíkem XV. knížectví Dombes za vévodství Gisors a panství Gretz-Armainvilliers a Pontcarré.

Stejně jako bratranec Ludvík Jan Maria Bourbonský byl Ludvík Karel oblíbený za svou dobročinnost. V roce 1773 nabídl Ludvíkovi XV. k prodeji vévodství Aumale, hrabství Eu a panství Anet za 12 milionů livrů.

Ludvík Karel zemřel na rodném zámku Sceaux 13. července 1775 ve věku 73 let. Protože byl bezdětný, učinil svým dědicem svého mladšího bratrance vévodu z Penthiévre, syna Ludvíka Alexandra Bourbona, hraběte z Toulouse.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Maine
Hrabata z Eu
Hrabata z Dreux
Vévodové z Aumale
Francouzští princové
Narození v roce 1701
Narození 15. října
Narození v Sceaux (Hauts-de-Seine)
Úmrtí v roce 1775
Úmrtí 13. července
Úmrtí v Sceaux (Hauts-de-Seine)
Muži